Сезон 2001 року збірна України розпочала 14 лютого в Тбілісі товариським матчем проти Грузії, а закінчила 10 листопада в Дортмунді виїзним матчем плей-оф у відборі до Чемпіонату світу 2002 року проти Німеччини. Матч проти Вірменії, що відбувся 5 вересня у Львові, став першим в історії офіційним домашнім матчем збірної України, проведеним за межами Києва.

Матчі

Грузія 0:0 Україна

Румунія 1:0 Україна

Кіпр 4:3 Україна

Україна 0:0 Білорусь

Уельс 1:1 Україна

Україна 0:0 Норвегія

Україна 1:1 Уельс

Латвія 0:1 Україна

Білорусь 0:2 Україна

Україна 3:0 Вірменія

Польща 1:1 Україна

Україна 1:1 Німеччина

Німеччина 4:1 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 11 листопада 2001 року (в дужках наведено ігри і голи 2001 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2001
2001 у футболі
2001 в українському спорті